Anatolij Abramow (aktor)
 Anatolij Abramow (literaturoznawca)